US Open 1971 var den 91. udgave af US Open gennem tiden og den fjerde udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i West Side Tennis Club i Forest Hills, New York City, USA og skulle oprindeligt have været afviklet på 12 dage i perioden 1. - 12. september 1971, men vedvarende regnvejr i finaleweekenden og den følgende mandag medførte, at de sidste finaler – slutkampene i herresingle, damesingle og herredouble – først blev afviklet onsdag den 15. september. Og da stillingen i dagens sidste kamp, herredoublefinalen, nåede 2-2 i sæt tæt på mørkets frembrud, vurderede man, at der ikke var dagslys nok tilbage til at spille et helt femte og afgørende sæt, og i stedet valgte spillerne at spille en tiebreak som afgørelse på mesterskabet i stedet for femte sæt for at undgå endnu en udsættelse. 

Herresingletitlen blev vundet af Stan Smith, som i finalen vandt over Jan Kodeš med 3-6, 6-3, 6-2, 7-6(5-3), og som dermed vandt US Open-mesterskabet i herresingle for første og eneste gang. Det var endvidere hans første af de to grand slam-titler i herresingle, han vandt i sin karriere, efter at han tidligere på året havde tabt sin første grand slam-finale ved Wimbledon-mesterskabet. Stan Smith var menig i USA's militær og donerede sin førstepræmie på $ 15.000 til Davis Cup-fonden som tak for at hæren havde givet ham fri til at deltage. Jan Kodeš var den blot syvende useedede finalist i herresingle i mesterskabets historie siden seedninger i 1927 blev indført.

I damesinglerækken sejrede Billie Jean King efter finalesejr på 6-4, 7-6(5-2) over Rosemary Casals. King vandt sin anden US Open-titel i damesingle, og det var hendes sjette grand slam-titel i damesingle men den første siden Wimbledon-mesterskabet i 1968. Casals var i sin anden og sidste grand slam-finale i damesingle, og ligesom ved US Open året før måtte hun forlade slutkampen i taberens rolle.

Det var første gang i 16 år, at både herresingle- og damesingletitlen ved US Open blev vundet af amerikanske spillere.

Sejren i herredoubleturneringen gik til John Newcombe og Roger Taylor, som i finalen besejrede Stan Smith og Erik van Dillen med 6-7, 6-3, 7-6, 4-6, [5-3] i en spektakulær afgørelse, hvor femte sæt blev afgjort i form af en tiebreak. Herredoublefinalen var egentlig programsat til søndag den 12. september, men på grund af vedvarende regnvejr havde man på denne dag end ikke fået afviklet begge semifinaler. Det lykkedes først at få spillet den sidste semifinale den følgende tirsdag, og afviklingen af finalen om onsdagen gik først i gang sent på eftermiddagen, fordi Stan Smith først skulle spille sin singlefinale, og John Newcombe skulle rejse tilbage til New York City fra Milwaukee, hvor han allerede havde spillet første kamp i sin næste turnering. Ved stillingen 2-2 i sæt begyndte mørket at falde på, og da der åbenbart ikke var dagslys nok til at spille et helt sæt mere, valgte spillerne at spille en tiebreak som afgørelse på mesterskabet i stedet for at spille kampen færdig dagen efter. Newcombe vandt sin anden US Open-titel i herredouble og 12. grand slam-titel i herredouble i alt, mens Taylor opnåede sin første grand slam-titel i den første grand slam-finale sin karriere.

Finalerne i damedouble og mixed double blev spillet tirsdag den 14. september. I damedoublefinalen vandt Rosemary Casals og Judy Dalton med 6-3, 6-3 over Gail Chanfreau og Françoise Dürr, og dermed sikrede Casals sig sin anden US Open-titel i damedouble og sjette damedoubletitel i alt på grand slam-niveau. Dalton vandt ligeledes sit andet US Open-mesterskab i damedouble, og det var hendes ottende og sidste grand slam-titel i damedouble i karrieren. Mixed double-finalen blev vundet af Billie Jean King og Owen Davidson mod Betty Stöve og Bob Maud med 6-3, 7-5.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 1971 androg $ 160.000.

Vinderen af [[herresingletitlen modtog en førstepræmie på $ 15.000 og en ny bil af mærket Ford Torino. Derudover modtog han $ 5.000 til dækning af omkostninger. Der var $ 5.000 i førstepræmie til vinderen af damesingletitlen, og dertil kom $ 2.500 til dækning af rejseomkostninger.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem mesterskabsrækker, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – US Open 1971 
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – US Open 1971

Referencer 

1971
Tennis i 1971
Sport i New York City